3 miejscowości w Polsce: 
 Kwiatkówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty 
 Kwiatkówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Kampinos 
 Kwiatkówek – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce

Zobacz też: Kwiatkowo